Mauerschütze bezeichnet

 einen Grenzsoldaten der DDR, der den Schießbefehl ausführte, siehe Mauerschützenprozesse
 den deutschen Fernsehfilm Der Mauerschütze (2010)